Donata ima več pomenov.
 Donata je žensko ime.
 Donáta je družbeni roman Iva Zormana.